«Нежность моя» — девятый студийный альбом российской певицы Валерии, вышедший в апреле 2006 года.

История выхода альбома 
Запись альбома была сделана в России в 2005 году и в начале 2006 года. Альбом поступил в продажу 3 апреля 2006 года в двух форматах: CD и CD+DVD (подарочное издание). Главные дистрибьюторы диска в России — «Первое Музыкальное Издательство» и Концерн «Группа „Союз“». Альбом также вышел ограниченным тиражом в Белоруссии, Латвии и на Украине. В поддержку диска Валерия в ноябре 2006 года дала сольный концерт в Москве, в спорткомплексе «Олимпийском», а также около 20 концертов в странах СНГ и Балтики. Ведущим композитором и музыкальным продюсером нового альбома стал руководитель «Фабрики звёзд» Виктор Дробыш, также занимавшийся и предыдущей пластинкой Валерии «Страна любви». Также впервые в альбоме Валерии присутствует дуэт — песня «Расставание», исполненная со Стасом Пьехой.

Список композиций 

Бонус треки:

Подарочное издание 
Подарочная версия альбома помимо самого альбома содержит дополнительный DVD с клипами и двумя документальными хрониками их создания.

Клипы:

 Расставание (feat. С. Пьеха)
 Маленький самолёт
 Радуга-дуга
 Отпусти меня
 Была любовь
 Нежность моя
 Часики
 Ты грустишь (feat. С. Пьеха)

Бонус видео:

 Маленький самолёт (история создания клипа)
 Была любовь (история создания клипа)

Примечания

Ссылки 

 Нежность моя на Discogs
 Официальный сайт
 Страница релиза на официальном сайте Валерии

Альбомы Валерии
Альбомы на русском языке
Альбомы России
Альбомы лейбла «Студия Союз»